Назимок — фамилия. Известные носители:

 Назимок, Владимир Филиппович (род. 1936) — доктор технических наук.
 Назимок, Иван Григорьевич (1923—2009) — генерал-майор, Герой Советского Союза.